Уильям Шерард (; 1659—1728) — британский ботаник.

Биография 
Уильям Шерард родился 27 февраля (согласно другим источникам, 30 марта) 1659 года в деревне Бушби графства Лестершир в семье Джорджа Шервуда и его жены Мэри.

В 1677 году поступил в Оксфордский Сент-Джонс колледж. В 1683 году окончил его со степенью бакалавра по гражданскому праву (B.C.L.). С 1686 по 1688 учился ботанике в Париже у Ж. Питтона де Турнефора, затем на протяжении года учился в Лейдене с П. Германом. В 1690 году переехал в Ирландию. В 1694 году Шерард получил степень доктора гранжадского права. Несколько лет Шерард занимался редактированием и подготовкой к изданию рукописей П. Германа (Paradisus batavus, 1698). С 1702 по 1716 Уильям был английском консулом в городе Смирна (Измир). В 1717 году вернулся в Лондон, через год стал членом Лондонского королевского общества.

11 или 12 августа 1728 года Уильям Шерард скончался.

Роды растений, названные в честь У. Шерарда

Литература 
 
 

Ботаники Великобритании
Ботаники по алфавиту
Члены Лондонского королевского общества
Члены-корреспонденты Французской академии наук